De Prinses Beatrixstraat is een laat-19e-eeuwse straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in zuidwestelijke richting van de Ruijs de Beerenbrouckstraat tot aan de Lohofstraat. De straat is aangelegd nadat de vestingwerken zijn gesloopt, volgens het Plan van Uitleg dat werd opgesteld door Frederik Willem van Gendt. Net als enkele andere straten is de straat vernoemd naar een van de leden van het Koninklijk Huis, namelijk Beatrix toen zij nog prinses was.

Aan de straat ligt één gemeentelijk monument, een woonhuis uit het begin van de 20e eeuw en ontworpen door Jules Kayser.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo

Straat in Venlo binnenstad